Die Scottish Football League Division One wurde 1937/38 zum 45. Mal ausgetragen. Es war zudem die 48. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 14. August 1937 und endete am 30. April 1938. In der Saison 1937/38 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 19. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Der FC Dundee und Morton stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 40 Treffern Andy Black von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1937/38 bei statto.com
 Scottish Division One 1937/38 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1937/38
1937 38